« Jusqu'à ce que la mort nous sépare » (« Until Death Do Us Part » en anglais) est une phrase prononcée pendant une cérémonie de mariage chrétien tirée du Livre de la prière commune.

Elle peut également désigner : 

 Jusqu'à ce que la mort nous sépare (A Woman Scorned), téléfilm américain de Dick Lowry diffusé en 1992 ;
 Jusqu'à ce que la mort nous sépare (Till Death Do Us Part),  et  épisode de la saison 2 de Melrose Place, diffusé en 1994 ;
 Jusqu'à ce que la mort nous sépare (’Til Death Do We Part), quinzième épisode de la saison 1 des Experts : Manhattan, diffusé en 2005 ;
Jusqu'à ce que la mort nous sépare, manga d'Hiroshi Takashige et Double S, publié entre 2005 et 2015 ;
 Jusqu'à ce que la mort nous sépare, pièce de théâtre de Rémi de Vos présentée au public en 2006 ;
 Jusqu'à ce que la mort nous sépare, tome 4 de la série de bande dessinée Miss Pas Touche, publié en 2009 ;
 Jusqu'à ce que la mort nous sépare ('Til Death Do Us Part), film américain de Chris Stokes, sorti en 2017 ;
 Jusqu'à ce que la mort nous sépare, sixième épisode de la saison 3 des Petits Meurtres d'Agatha Christie, diffusé en 2022.

Voir aussi 
 Jusqu'à ce que la mort vous sépare (Bis daß der Tod euch scheidet), film est-allemand de Heiner Carow, sorti en 1979 ;
 Jusqu'à ce que la fin du monde nous sépare (Seeking a Friend for the End of the World), film américain de Lorene Scafaria, sorti en 2012.